Die Football League Second Division 1901/02 war die zehnte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde West Bromwich Albion und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Middlesbrough in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1902/03 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Small Heath und Manchester City die Plätze ein.

Burton United war vor Beginn der Saison aus einer Fusion der Burton Swifts und Burton Wanderers hervorgegangen hatte die sportliche Nachfolge der Swifts angetreten. Absteigen aus der Second Division musste keiner, denn die letztplatzierten FC Chesterfield, Stockport County und Gainsborough Trinity erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1902/03 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1901-02 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1901/02
1901